Кайен Кляйн (), настоящее имя Ильдико Фейт (, род. 12 марта 1986 года, Будапешт, Венгрия) — венгерская порноактриса, модель и дизайнер. Лауреатка премии XBIZ Award.

Биография 
Пришла в киноиндустрию для взрослых в 2005 году, в возрасте 18 лет. В 2009 году прервала карьеру на 4 года, работая в качестве вебкам-модели и дизайнера ювелирных изделий. вернулась в индустрию в 2013 году, записав фильм Cayenne Loves Rocco с Рокко Сиффреди для Evil Angel. Этот фильм получил премию XBIZ как лучший европейский фильм года, в том же году Кайен получила награду в номинации «зарубежная актриса года».
   
Снялась более чем в 200 фильмах.

Личная жизнь 
Живет в Будапеште.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Венгрии